Biogon může být:

 Biogon (objektiv) – optický návrh širokoúhlého objektivu pro bezzrcadlové fotoaparáty, vyvinul Ludwig Jakob Bertele pro Zeiss v roce 1934
 Biogon (plyn) – čepovací plyn, směs oxidu uhličitého s dusíkem